Horvátország
Muraj falu Kornić községben Tengermellék-Hegyvidék megyében
Muraj Zára régi városfalain húzódó sétány